Scharfstein ist der Name folgender Personen:

 Ben-Ami Scharfstein (* 1919), US-amerikanischer Historiker 
 David Scharfstein (* 1960), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ẓevi Scharfstein (1884–1972), US-amerikanischer Lehrer, Journalist und Herausgeber